Bouli Lanners (1965-), comédien, scénariste, metteur en scène et réalisateur belge ;
 Joseph Lanner (1801-1843), compositeur, violoniste et chef d'orchestre autrichien ;
 Katti Lanner (1829-1908), danseuse et maîtresse de ballet autrichienne.
Patronyme austro-bavarois
Patronyme germanique